Les Manlii Torquati sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Manlii.

 Titus Manlius Imperiosus Torquatus, dictateur en 353 et 349 av. J.-C. et consul en 347, 344 et 340 av. J.-C. ;
 Titus Manlius Torquatus, petit-fils du précédent, consul en 299 av. J.-C. ;
 Aulus Manlius Torquatus Atticus, fils du précédent, censeur en 247 av. J.-C. et consul en 244 et 241 av. J.-C. ;
 Titus Manlius Torquatus, frère du précédent, consul en 235 et 224 av. J.-C., censeur en 231 av. J.-C. et dictateur en 208 av. J.-C. ;
 Titus Manlius Torquatus, petit-fils du précédent, consul en 165 av. J.-C. ;
 Aulus Manlius Torquatus, frère du précédent, consul en 164 av. J.-C. ;
Lucius Manlius Torquatus, descendant du précédent, consul en 65 av. J.-C. (et censeur en 64 av. J.-C.) ;

 Tito Manlio est un opéra en trois actes d'Antonio Vivaldi, écrit en 1719 sur Titus Manlius Imperiosus Torquatus.

Bibliographie 
Jean-Pierre Néraudau, L'exploit de Titus Manlius Torquatus (Tite-Live VII, 9, 6-10) (réflexion sur la « iuuentus » archaïque chez Tite-Live), Publications de l'École française de Rome, L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à J. Heurgon, 2.Vol, 1976, p. 685-694 .